

Origines 
Provient du germanique aircanbald composé daircan signifiant « naturel », « indigène », « sincère », et de bald signifiant « audacieux ». Erchinoald'' est une variante de ce nom. Il y a eu de nombreuses variations du Nom/Prénom : Voir Archambaud

 Patronyme 

 Louis d'Archambault (15..-1644), abbé commendataire de l'Abbaye de la Sainte-Trinité de Morigny .
 Chantal Archambault ( - ), chanteuse, membre du duo folk canadien Saratoga ; 
 Conrad Archambault (1893-1980), archiviste québécois .
 Émile Archambault (1793-1873), homme politique français ;
 François Archambault, dramaturge québécois ;
 Gustave Archambault (1872-1899), officier topographe français (ou Archambaud)
 Gilles Archambault (1933-), romancier québécois ;
 Gilles Archambault (1934-2009), joueur de football canadien (1954-1963) ;
 Hortense Archambault (1970-), responsable théâtrale française ;
 Jacques Archambault (1604-1686), pionnier de Montréal ;
 Jacques Archambault (1765-1851), agriculteur et homme politique du Bas-Canada ;
 Jean Archambault (1940-2014), acteur québécois ;
 Jean-Jacques Archambault (1919-2001), ingénieur québécois ;
 Joseph-Éloi Archambault (1861-1916), homme politique québécois ;
 Joseph-Papin Archambault (1880-1966), jésuite et éducateur canadien ;
 Lee Archambault (1960-), astronaute américain ;
 Les frères Archambault (), compagnons de captivité de Napoléon I ;
 Louis Archambeault (1814-1890), notaire et homme politique québécois ;
 Louis Archambault (1829-1906), artisan canadien-français ;
 Louis Archambault (1915-2003), sculpteur québécois ;
 Louis Archambault, président de la société Entraco ;
 Louise Archambault, réalisatrice, scénariste et productrice québécoise ;
 Mademoiselle Archambault (), femme de lettres française ;
 Michel Archambault (1950-), joueur de hockey québécois retraité de la Ligue nationale de hockey ;
 Olivier Archambault (1993-), joueur professionnel québécois de hockey sur glace ;
 Olivier Archambeau (1963-), géographe, explorateur français ;
 Paul Archambault (1883-1950), écrivain et philosophe français ;
 Raymond Archambault (1947-), journaliste et homme politique québécois ;
 Renaud Archambault de Beaune (1944-), peintre dessinateur français ;
 Sylvain Archambault (1964-), réalisateur québécois.
 Stéphane Archambault (1970-), acteur et chanteur québécois ;
 Fabien Archambault (1975-), historien du sport

 Toponyme 

 Bourbon-l'Archambault, commune française située dans le département de l'Allier ;
 Bourg-Archambault, commune française située dans le département de la Vienne et la région Nouvelle-Aquitaine ;
 Canton de Bourbon-l'Archambault, division administrative française située dans le département de l'Allier et la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Château de Bourbon-l’Archambault, château sur la commune de Bourbon-l'Archambault ;
 Fort-Archambault, l'ancien nom de « Sarh », ville du Tchad ;
 Rivière Archambault, un affluent de la rivière Le Boulé, coulant dans Val-des-Lacs et Lac-Supérieur, dans la MRC Les Laurentides, dans les Laurentides, au Québec, au Canada.

 Autres Archambault''' peut aussi désigner :
 Archambault inc., disquaire et libraire québécois ;
 Grand prix littéraire Archambault, prix littéraire québécois ;
 Grand prix de la relève littéraire Archambault, prix littéraire québécois ;
 Prix Urgel-Archambault, distinction scientifique québécoise.

Homophone 

 Peter Archambo (1699-1759), orfèvre huguenot.